Słowo natrysk może oznaczać:
 prysznic
 natrysk plazmowy